Schönbühl ist der Name folgender geographischer Objekte:

Gemeinden und Orte:
 Urtenen-Schönbühl, Gemeinde im Kanton Bern, Schweiz
 Schönbühl (Bad Mergentheim), Weiler im Stadtteil Rot von Bad Mergentheim, Main-Tauber-Kreis, Baden-Württemberg
 Schönbühl (Dingolfing), Dorf der Stadt Dingolfing, Landkreis Dingolfing-Landau, Bayern
 Schönbühl (Heilsbronn), Ortswüstung in der Stadt Heilsbronn, Landkreis Ansbach, Bayern
 Schönbühl (Lindau), Einöde der Stadt Lindau, Landkreis Lindau (Bodensee), Bayern
 Schönbühl (Schwarzach), Weiler des Marktes Schwarzach, Landkreis Straubing-Bogen, Bayern
 Schönbühl (Weinstadt), Gehöft im Stadtteil Beutelsbach von Weinstadt, Rems-Murr-Kreis, Baden-Württemberg

Erhebungen:
 Schönbühl (Pforzheim), 394,5 m, Waldberg im südlichen Kraichgau bei Pforzheim, Baden-Württemberg

Siehe auch:
 Schönbühel-Aggsbach, Marktgemeinde in Niederösterreich
 Schönebühl
 Shopping-Center Schönbühl